Miami Open 2019, właśc. Miami Open presented by Itaú 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2019 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 20 – 31 marca 2019 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 9 314 875 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Stanach Zjednoczonych